Le Prix international de la liberté de la presse est décerné chaque année par le Comité pour la protection des journalistes (CPJ) à des journalistes ou des groupes de journalistes, professionnels ou non, qui défendent avec courage la liberté d'expression malgré les attaques, les menaces et les emprisonnements.

Lauréats

Notes et références

Liens externes 

  International Press Freedom Awards

Liberté de la presse
Liberte de la presse
Prix de la liberté d'expression